Лаханас () — горная деревня в Греции. Расположена на высоте 584 метров над уровнем моря у входа в проход между горами Мавровуни и Вертискос, в 52 км к северо-востоку от города Салоники. Административно относится к общине Лангадас в периферийной единице Салоники в периферии Центральная Македония. Население 377 человек по переписи 2011 года.

История 

Область деревни Лаханас была театром важной битвы Второй Балканской войны между греческими и болгарскими войсками, которая окончилась победой греков. Во время Первой Балканской войны деревня Лаханас была занята без боя 7-й болгарской дивизией, которая укрепила её. С началом Второй Балканской войны в этом районе находилась 1-я бригада 10-й болгарской дивизии, которая постепенно усиливалась другими силами. Греческие  и  дивизии под командованием генерал-лейтенантов Эммануила Манусояннакиса и Николаоса Делаграмматикаса после ожесточённых боев захватили холм Ерманико (, 877,9 м) и продолжили свой путь в деревню , расположенную в 4 км от Лаханаса. Наступление продолжалось . Атака греческой пехоты началась после интенсивной подготовки артиллерии, и через час Лаханас перешёл под контроль 9-го батальона 1-го полка эвзонов. Греческие потери составили 2071 человек убитыми.

В 1969 году был основан  в Лаханасе.

Сообщество 
Сообщество создано в 1918 году (). В сообщество входит 3 деревни. Население 568 человек по переписи 2011 года. Площадь 47,602 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции